Те́йя (Те́йа, Те́я):
 Тейя — божество в древнегреческой мифологии.
 Тейя — король остготов и полководец.
 Тейя — гипотетическая планета, которая, согласно гипотезе «гигантского столкновения», столкнулась с Землёй, что привело к образованию Луны.
 (405) Тейя — астероид, открытый в 1895 году.
  — кратер на астероиде Веста.
  — щитовой вулкан на Венере.

См. также 
 Тея
 Тия (значения)